Ерофе́й (устар. Иерофей) — мужское русское личное имя греческого происхождения от церковного христианского имени Иерофей (ἱερός — священный и θεός — бог).

Именины: 26 сентября, 17 октября, 11 декабря.

От имени произошли фамилии: Ерофеев, Ерошин, Ерошкин, Ерохин, Ерощенко.

Известные носители 
 Хабаров, Ерофей Павлович — русский исследователь, путешественник и предприниматель.
 Арена «Ерофей» — арена для игр по хоккею с мячом в Хабаровске, место проведения Чемпионата мира по хоккею с мячом (2015 год).
 Перминов, Ерофей Иосифович — Герой Советского Союза.
 Добровольский, Ерофей Владимирович — Герой Советского Союза.
 Заболоцкий, Ерофей — один из первых русских послов.
 Остен-Сакен, Ерофей Кузьмич — русский военный, генерал-майор.

См. также 
 Ерофеич
 Ерофей Павлович

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки